

CIL 
CIL est un sigle composé des trois lettres C, I et L qui peut faire référence à :
 Comité interprofessionnel pour le logement, un type d'association loi de 1901, destiné à collecter auprès des entreprises les fonds du 1 % logement ;
 Corpus Inscriptionum Latinarum, un recueil d'inscriptions latines ;
 C Intermediate Language, un sous-ensemble simplifié du langage de programmation C ;
 Common Intermediate Language, une partie de l’environnement d’exécution du framework .NET;
 Correspondant Informatique et Libertés, un mécanisme favorisant la conformité à la loi Informatique et Libertés (France) ;
 Comité d'intérêt local ;
 Cycle international long d'études de l'École nationale d'administration, en France ;
 CIL ou C.I.L., un quartier de Casablanca, renommé depuis Hay Essalam.

CIL est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Council, en Alaska aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cil 

Cil est un nom qui peut désigner :
 cil, un poil de la paupière chez les humains ;
 cil, un organite d'une cellule ;
 cil, une lettre de l'alphabet géorgien.